|-
|(86501)||2000 DR35|| align=right|15,5|| align=right|2,860|| align=right|0,043|| align=right|5,67|| align=right|4,835||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86502)||2000 DO38|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,015|| align=right|4,43|| align=right|3,538||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86503)||2000 DQ39|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,047|| align=right|9,66|| align=right|5,112||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86504)||2000 DG41|| align=right|16,6|| align=right|2,350|| align=right|0,060|| align=right|7,59|| align=right|3,602||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86505)||2000 DS42|| align=right|15,9|| align=right|2,209|| align=right|0,172|| align=right|5,37|| align=right|3,284||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86506)||2000 DR43|| align=right|16,6|| align=right|2,204|| align=right|0,151|| align=right|3,89|| align=right|3,272||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86507)||2000 DQ44|| align=right|16,8|| align=right|2,306|| align=right|0,127|| align=right|1,11|| align=right|3,500||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86508)||2000 DU44|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,272|| align=right|2,01|| align=right|3,584||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86509)||2000 DJ47|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,162|| align=right|1,87|| align=right|3,617||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86510)||2000 DE53|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,151|| align=right|2,82|| align=right|3,704||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86511)||2000 DB54|| align=right|16,1|| align=right|2,200|| align=right|0,211|| align=right|3,70|| align=right|3,262||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86512)||2000 DN58|| align=right|16,8|| align=right|2,267|| align=right|0,138|| align=right|1,45|| align=right|3,413||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86513)||2000 DU61|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,123|| align=right|4,84|| align=right|3,653||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86514)||2000 DW63|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,165|| align=right|3,91|| align=right|3,405||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86515)||2000 DY64|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,152|| align=right|6,84|| align=right|3,451||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86516)||2000 DT67|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,136|| align=right|6,17|| align=right|3,570||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86517)||2000 DC68|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,123|| align=right|5,42|| align=right|3,376||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86518)||2000 DL68|| align=right|16,0|| align=right|2,512|| align=right|0,009|| align=right|3,96|| align=right|3,979||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86519)||2000 DM68|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,156|| align=right|15,55|| align=right|4,248||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86520)||2000 DH69|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,071|| align=right|6,52|| align=right|3,614||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86521)||2000 DP69|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,178|| align=right|2,39|| align=right|3,669||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86522)||2000 DA73|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,144|| align=right|3,10|| align=right|3,684||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86523)||2000 DC74|| align=right|16,3|| align=right|2,266|| align=right|0,147|| align=right|5,99|| align=right|3,411||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86524)||2000 DK74|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,163|| align=right|1,61|| align=right|3,663||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86525)||2000 DD76|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,147|| align=right|5,02|| align=right|3,608||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86526)||2000 DG76|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,131|| align=right|6,60|| align=right|3,518||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86527)||2000 DH76|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,126|| align=right|0,77|| align=right|3,743||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86528)||2000 DC78|| align=right|16,4|| align=right|2,192|| align=right|0,057|| align=right|3,84|| align=right|3,245||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86529)||2000 DN79|| align=right|15,2|| align=right|2,165|| align=right|0,170|| align=right|5,24|| align=right|3,185||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86530)||2000 DA80|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,041|| align=right|11,02|| align=right|5,169||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86531)||2000 DU81|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,053|| align=right|6,84|| align=right|3,511||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86532)||2000 DO86|| align=right|15,0|| align=right|2,240|| align=right|0,138|| align=right|6,38|| align=right|3,353||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86533)||2000 DQ98|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,220|| align=right|8,64|| align=right|3,540||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86534)||2000 DT98|| align=right|15,7|| align=right|2,173|| align=right|0,239|| align=right|5,74|| align=right|3,202||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86535)||2000 DK99|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,148|| align=right|3,99|| align=right|3,581||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86536)||2000 DN100|| align=right|15,4|| align=right|2,214|| align=right|0,166|| align=right|4,45|| align=right|3,293||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86537)||2000 DQ102|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,114|| align=right|5,69|| align=right|3,456||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86538)||2000 DR102|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,074|| align=right|4,25|| align=right|3,547||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86539)||2000 DQ103|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,106|| align=right|5,03|| align=right|3,467||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86540)||2000 DQ104|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,062|| align=right|6,61|| align=right|3,452||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86541)||2000 DJ105|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,098|| align=right|4,90|| align=right|3,737||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86542)||2000 DO105|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,128|| align=right|5,22|| align=right|3,544||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86543)||2000 DR106|| align=right|16,0|| align=right|2,249|| align=right|0,164|| align=right|7,10|| align=right|3,372||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86544)||2000 DX106|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,200|| align=right|6,82|| align=right|3,362||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86545)||2000 DC109|| align=right|17,0|| align=right|2,157|| align=right|0,039|| align=right|4,48|| align=right|3,168||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86546)||2000 DW111|| align=right|16,6|| align=right|2,303|| align=right|0,132|| align=right|4,00|| align=right|3,493||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86547)||2000 DS115|| align=right|17,1|| align=right|2,361|| align=right|0,097|| align=right|2,52|| align=right|3,627||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86548)||2000 DZ115|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,066|| align=right|2,81|| align=right|3,531||MBA||27. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(86549)||2000 EG|| align=right|16,0|| align=right|2,257|| align=right|0,146|| align=right|2,82|| align=right|3,391||MBA||2. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86550)||2000 EA3|| align=right|16,6|| align=right|2,335|| align=right|0,138|| align=right|4,05|| align=right|3,566||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86551)||2000 EE4|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,171|| align=right|3,66|| align=right|3,463||MBA||4. marec 2000||Lake Tekapo||N. Brady
|-
|(86552)||2000 EY6|| align=right|16,6|| align=right|2,288|| align=right|0,154|| align=right|5,27|| align=right|3,460||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86553)||2000 ER8|| align=right|15,5|| align=right|2,219|| align=right|0,165|| align=right|7,49|| align=right|3,304||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86554)||2000 EH9|| align=right|16,2|| align=right|2,247|| align=right|0,248|| align=right|8,15|| align=right|3,368||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86555)||2000 EB12|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,168|| align=right|25,66|| align=right|3,491||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86556)||2000 EN12|| align=right|16,0|| align=right|2,224|| align=right|0,195|| align=right|8,73|| align=right|3,316||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86557)||2000 EC16|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,219|| align=right|1,90|| align=right|3,557||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86558)||2000 EQ16|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,127|| align=right|4,86|| align=right|3,406||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86559)||2000 EZ18|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,126|| align=right|22,97|| align=right|3,435||MBA||13. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86560)||2000 EQ19|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,111|| align=right|7,07|| align=right|3,501||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86561)||2000 EM25|| align=right|17,0|| align=right|2,445|| align=right|0,191|| align=right|4,79|| align=right|3,822||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86562)||2000 EP25|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,157|| align=right|1,98|| align=right|3,727||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86563)||2000 EP28|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,204|| align=right|8,30|| align=right|3,434||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86564)||2000 EU28|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,093|| align=right|12,31|| align=right|3,699||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86565)||2000 EW30|| align=right|16,0|| align=right|2,221|| align=right|0,151|| align=right|6,72|| align=right|3,309||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86566)||2000 EY31|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,185|| align=right|2,76|| align=right|3,436||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86567)||2000 EB32|| align=right|16,8|| align=right|2,163|| align=right|0,149|| align=right|3,41|| align=right|3,181||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86568)||2000 EU32|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,179|| align=right|3,50|| align=right|3,662||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86569)||2000 EN36|| align=right|14,0|| align=right|3,078|| align=right|0,149|| align=right|12,36|| align=right|5,399||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86570)||2000 EH38|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,135|| align=right|5,61|| align=right|3,423||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86571)||2000 EU38|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,189|| align=right|1,70|| align=right|3,702||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86572)||2000 ET39|| align=right|16,1|| align=right|2,423|| align=right|0,142|| align=right|4,40|| align=right|3,772||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86573)||2000 EB42|| align=right|16,9|| align=right|2,445|| align=right|0,119|| align=right|2,25|| align=right|3,822||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86574)||2000 EY42|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,158|| align=right|2,46|| align=right|3,675||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86575)||2000 EF43|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,137|| align=right|1,19|| align=right|3,665||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86576)||2000 EZ45|| align=right|16,7|| align=right|2,397|| align=right|0,148|| align=right|1,69|| align=right|3,709||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86577)||2000 EJ46|| align=right|15,6|| align=right|2,338|| align=right|0,084|| align=right|6,38|| align=right|3,574||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86578)||2000 EE48|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,078|| align=right|5,55|| align=right|3,238||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86579)||2000 ER48|| align=right|17,0|| align=right|2,348|| align=right|0,182|| align=right|1,02|| align=right|3,597||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86580)||2000 EV48|| align=right|15,2|| align=right|2,235|| align=right|0,132|| align=right|5,44|| align=right|3,342||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86581)||2000 EW54|| align=right|15,6|| align=right|2,202|| align=right|0,218|| align=right|8,97|| align=right|3,267||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86582)||2000 ED56|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,211|| align=right|4,57|| align=right|3,521||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86583)||2000 EJ57|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,086|| align=right|5,36|| align=right|3,755||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86584)||2000 ES57|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,152|| align=right|4,01|| align=right|3,588||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86585)||2000 EX57|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,067|| align=right|22,93|| align=right|3,625||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86586)||2000 EQ58|| align=right|16,6|| align=right|2,427|| align=right|0,154|| align=right|2,82|| align=right|3,780||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86587)||2000 ES60|| align=right|16,7|| align=right|2,185|| align=right|0,058|| align=right|4,53|| align=right|3,230||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86588)||2000 EG61|| align=right|16,8|| align=right|2,372|| align=right|0,166|| align=right|1,57|| align=right|3,652||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86589)||2000 EP62|| align=right|16,6|| align=right|2,328|| align=right|0,202|| align=right|1,67|| align=right|3,551||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86590)||2000 EQ62|| align=right|16,8|| align=right|2,380|| align=right|0,149|| align=right|2,12|| align=right|3,672||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86591)||2000 EP63|| align=right|16,3|| align=right|2,197|| align=right|0,156|| align=right|5,77|| align=right|3,255||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86592)||2000 EW64|| align=right|16,8|| align=right|2,195|| align=right|0,138|| align=right|4,19|| align=right|3,251||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86593)||2000 EX64|| align=right|17,1|| align=right|2,369|| align=right|0,151|| align=right|4,70|| align=right|3,647||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86594)||2000 EH65|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,166|| align=right|6,53|| align=right|3,536||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86595)||2000 EW65|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,208|| align=right|0,93|| align=right|3,378||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86596)||2000 EO67|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,040|| align=right|6,31|| align=right|3,566||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86597)||2000 EG68|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,145|| align=right|1,35|| align=right|3,764||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86598)||2000 EQ69|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,184|| align=right|7,69|| align=right|3,570||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86599)||2000 EM70|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,079|| align=right|2,28|| align=right|3,739||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86600)||2000 EW74|| align=right|17,3|| align=right|2,405|| align=right|0,134|| align=right|0,43|| align=right|3,729||MBA||11. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86601)||2000 EU75|| align=right|15,3|| align=right|2,144|| align=right|0,158|| align=right|4,86|| align=right|3,139||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86602)||2000 EN76|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,125|| align=right|7,32|| align=right|3,508||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86603)||2000 EX77|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,157|| align=right|2,87|| align=right|3,537||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86604)||2000 EM78|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,194|| align=right|3,18|| align=right|3,604||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86605)||2000 ES81|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,005|| align=right|4,13|| align=right|4,288||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86606)||2000 EB84|| align=right|16,7|| align=right|2,386|| align=right|0,179|| align=right|3,08|| align=right|3,686||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86607)||2000 ET84|| align=right|16,0|| align=right|2,260|| align=right|0,144|| align=right|5,40|| align=right|3,396||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86608)||2000 EK85|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,280|| align=right|8,58|| align=right|3,406||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86609)||2000 EP90|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,187|| align=right|4,74|| align=right|3,670||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86610)||2000 EB92|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,140|| align=right|6,13|| align=right|3,446||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86611)||2000 EE92|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,143|| align=right|4,79|| align=right|3,524||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86612)||2000 EY97|| align=right|15,0|| align=right|1,948|| align=right|0,041|| align=right|21,18|| align=right|2,719||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86613)||2000 EW98|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,205|| align=right|0,59|| align=right|3,635||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86614)||2000 EA103|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,077|| align=right|5,58|| align=right|3,776||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86615)||2000 EJ109|| align=right|16,5|| align=right|2,296|| align=right|0,097|| align=right|4,09|| align=right|3,478||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86616)||2000 EP110|| align=right|16,3|| align=right|2,371|| align=right|0,154|| align=right|3,13|| align=right|3,651||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86617)||2000 EY113|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,205|| align=right|5,24|| align=right|3,578||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86618)||2000 EX116|| align=right|17,0|| align=right|2,456|| align=right|0,149|| align=right|2,53|| align=right|3,848||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86619)||2000 EF120|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,113|| align=right|5,79|| align=right|3,335||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86620)||2000 EY120|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,093|| align=right|7,09|| align=right|3,516||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86621)||2000 EB121|| align=right|16,9|| align=right|2,228|| align=right|0,190|| align=right|4,98|| align=right|3,325||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86622)||2000 EV121|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,110|| align=right|12,67|| align=right|3,715||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(86623)||2000 EK122|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,196|| align=right|3,17|| align=right|3,485||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86624)||2000 EA123|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,161|| align=right|19,34|| align=right|3,535||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(86625)||2000 EQ124|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,135|| align=right|2,19|| align=right|3,645||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86626)||2000 EV124|| align=right|15,6|| align=right|2,161|| align=right|0,266|| align=right|7,35|| align=right|3,177||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86627)||2000 EJ126|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,204|| align=right|2,91|| align=right|3,759||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86628)||2000 ED127|| align=right|15,0|| align=right|2,671|| align=right|0,022|| align=right|4,70|| align=right|4,365||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86629)||2000 EJ128|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,110|| align=right|3,54|| align=right|3,679||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86630)||2000 EL132|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,163|| align=right|3,87|| align=right|3,658||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86631)||2000 EM132|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,141|| align=right|2,11|| align=right|3,674||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86632)||2000 ES132|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,165|| align=right|3,58|| align=right|3,583||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86633)||2000 EY132|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,172|| align=right|0,87|| align=right|3,681||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86634)||2000 ED133|| align=right|16,4|| align=right|2,454|| align=right|0,078|| align=right|2,03|| align=right|3,844||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86635)||2000 EE133|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,208|| align=right|6,64|| align=right|3,554||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86636)||2000 ER133|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,093|| align=right|7,62|| align=right|3,363||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86637)||2000 EO134|| align=right|15,6|| align=right|2,376|| align=right|0,128|| align=right|7,52|| align=right|3,661||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86638)||2000 EQ134|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,151|| align=right|3,93|| align=right|3,685||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86639)||2000 EA135|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,048|| align=right|6,95|| align=right|3,518||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86640)||2000 EN135|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,094|| align=right|3,72|| align=right|3,738||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86641)||2000 EA136|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,174|| align=right|5,47|| align=right|3,702||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86642)||2000 EH140|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,114|| align=right|10,02|| align=right|3,457||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(86643)||2000 ES141|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,124|| align=right|5,63|| align=right|3,556||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(86644)||2000 EB145|| align=right|15,2|| align=right|2,165|| align=right|0,197|| align=right|2,36|| align=right|3,186||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(86645)||2000 ES145|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,182|| align=right|2,11|| align=right|3,668||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86646)||2000 EG147|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,100|| align=right|3,55|| align=right|3,716||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(86647)||2000 EQ150|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,151|| align=right|4,92|| align=right|3,609||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86648)||2000 EG152|| align=right|15,3|| align=right|2,295|| align=right|0,104|| align=right|6,51|| align=right|3,476||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86649)||2000 EM152|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,086|| align=right|2,70|| align=right|3,581||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86650)||2000 EW153|| align=right|16,5|| align=right|2,227|| align=right|0,160|| align=right|5,30|| align=right|3,323||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86651)||2000 EC154|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,085|| align=right|6,33|| align=right|3,522||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86652)||2000 EY158|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,169|| align=right|6,64|| align=right|3,447||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86653)||2000 EY170|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,092|| align=right|7,14|| align=right|3,710||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86654)||2000 ED172|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,188|| align=right|6,20|| align=right|3,378||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86655)||2000 ET183|| align=right|16,9|| align=right|2,382|| align=right|0,079|| align=right|6,70|| align=right|3,676||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86656)||2000 EH184|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,173|| align=right|8,38|| align=right|3,408||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86657)||2000 EG185|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,102|| align=right|3,19|| align=right|3,666||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86658)||2000 EQ185|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,031|| align=right|5,20|| align=right|3,621||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86659)||2000 ER185|| align=right|16,2|| align=right|2,615|| align=right|0,243|| align=right|3,59|| align=right|4,227||MBA||1. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86660)||2000 EH200|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,108|| align=right|4,27|| align=right|3,365||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(86661)||2000 FG3|| align=right|16,4|| align=right|2,159|| align=right|0,156|| align=right|5,01|| align=right|3,172||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86662)||2000 FA6|| align=right|16,3|| align=right|2,472|| align=right|0,226|| align=right|8,45|| align=right|3,886||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86663)||2000 FS6|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,100|| align=right|3,49|| align=right|3,415||MBA||27. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86664)||2000 FS9|| align=right|16,3|| align=right|2,431|| align=right|0,198|| align=right|1,55|| align=right|3,790||MBA||30. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86665)||2000 FD10|| align=right|16,3|| align=right|2,258|| align=right|0,116|| align=right|4,59|| align=right|3,391||MBA||30. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86666)||2000 FL10|| align=right|16,8|| align=right|1,463|| align=right|0,427|| align=right|29,02|| align=right|1,770||APL||30. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(86667)||2000 FO10|| align=right|17,4|| align=right|,860|| align=right|0,595|| align=right|14,29|| align=right|,797||ATN||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86668)||2000 FZ10|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,221|| align=right|16,99|| align=right|4,241||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86669)||2000 FV14|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,125|| align=right|16,60|| align=right|4,007||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86670)||2000 FN15|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,163|| align=right|5,42|| align=right|3,629||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86671)||2000 FA19|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,150|| align=right|17,10|| align=right|4,055||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86672)||2000 FV19|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,083|| align=right|7,30|| align=right|3,642||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86673)||2000 FB23|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,138|| align=right|10,02|| align=right|3,622||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86674)||2000 FK23|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,159|| align=right|11,34|| align=right|3,536||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86675)||2000 FP25|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,130|| align=right|4,20|| align=right|3,706||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86676)||2000 FY28|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,230|| align=right|6,69|| align=right|3,594||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86677)||2000 FA29|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,192|| align=right|1,78|| align=right|3,531||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86678)||2000 FK29|| align=right|15,0|| align=right|2,448|| align=right|0,183|| align=right|1,74|| align=right|3,830||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86679)||2000 FR30|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,173|| align=right|3,10|| align=right|3,724||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86680)||2000 FG31|| align=right|16,0|| align=right|2,549|| align=right|0,268|| align=right|13,12|| align=right|4,069||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86681)||2000 FK33|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,125|| align=right|7,06|| align=right|3,770||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86682)||2000 FB35|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,187|| align=right|2,91|| align=right|3,432||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86683)||2000 FF35|| align=right|16,4|| align=right|2,433|| align=right|0,123|| align=right|3,55|| align=right|3,795||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86684)||2000 FH38|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,193|| align=right|3,54|| align=right|3,569||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86685)||2000 FO39|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,162|| align=right|4,85|| align=right|3,816||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86686)||2000 FU39|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,150|| align=right|4,78|| align=right|3,436||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86687)||2000 FH41|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,074|| align=right|7,68|| align=right|3,699||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86688)||2000 FA44|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,094|| align=right|6,90|| align=right|3,738||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86689)||2000 FN45|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,092|| align=right|6,45|| align=right|3,683||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86690)||2000 FS45|| align=right|16,2|| align=right|2,240|| align=right|0,105|| align=right|5,27|| align=right|3,353||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86691)||2000 FE46|| align=right|15,9|| align=right|2,327|| align=right|0,158|| align=right|6,90|| align=right|3,549||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86692)||2000 FS47|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,111|| align=right|7,70|| align=right|3,673||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86693)||2000 FR48|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,103|| align=right|7,10|| align=right|3,345||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86694)||2000 FC49|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,164|| align=right|4,46|| align=right|3,755||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86695)||2000 FF49|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,159|| align=right|9,82|| align=right|3,831||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86696)||2000 FO49|| align=right|15,1|| align=right|2,256|| align=right|0,100|| align=right|4,39|| align=right|3,388||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86697)||2000 FY49|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,151|| align=right|2,21|| align=right|3,735||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86698)||2000 FJ55|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,153|| align=right|5,56|| align=right|3,423||MBA||30. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(86699)||2000 FU55|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,189|| align=right|24,19|| align=right|3,547||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86700)||2000 FD58|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,059|| align=right|4,18|| align=right|3,629||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86701)||2000 FP59|| align=right|16,7|| align=right|2,446|| align=right|0,137|| align=right|9,07|| align=right|3,826||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86702)||2000 FM60|| align=right|16,6|| align=right|2,245|| align=right|0,114|| align=right|5,81|| align=right|3,363||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86703)||2000 FC61|| align=right|15,2|| align=right|2,312|| align=right|0,212|| align=right|10,58|| align=right|3,516||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86704)||2000 FS63|| align=right|17,3|| align=right|2,368|| align=right|0,153|| align=right|3,29|| align=right|3,644||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86705)||2000 FW64|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,095|| align=right|5,71|| align=right|3,673||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86706)||2000 FY73|| align=right|14,0|| align=right|2,334|| align=right|0,195|| align=right|24,57|| align=right|3,565||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86707)||2000 GJ|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,206|| align=right|2,03|| align=right|3,601||MBA||2. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86708)||2000 GK5|| align=right|16,8|| align=right|2,297|| align=right|0,130|| align=right|3,89|| align=right|3,481||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86709)||2000 GR5|| align=right|16,0|| align=right|2,263|| align=right|0,156|| align=right|3,64|| align=right|3,403||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86710)||2000 GU5|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,167|| align=right|2,08|| align=right|3,768||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86711)||2000 GB6|| align=right|17,2|| align=right|2,431|| align=right|0,161|| align=right|2,00|| align=right|3,789||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86712)||2000 GO6|| align=right|16,9|| align=right|2,419|| align=right|0,155|| align=right|1,29|| align=right|3,761||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86713)||2000 GY8|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,196|| align=right|1,60|| align=right|3,367||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86714)||2000 GN9|| align=right|16,7|| align=right|2,384|| align=right|0,077|| align=right|1,37|| align=right|3,681||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86715)||2000 GO9|| align=right|16,8|| align=right|2,373|| align=right|0,145|| align=right|4,18|| align=right|3,655||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86716)||2000 GW10|| align=right|16,2|| align=right|2,163|| align=right|0,183|| align=right|3,63|| align=right|3,180||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86717)||2000 GG11|| align=right|16,9|| align=right|2,417|| align=right|0,202|| align=right|2,55|| align=right|3,757||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86718)||2000 GO14|| align=right|16,5|| align=right|2,202|| align=right|0,199|| align=right|3,29|| align=right|3,266||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86719)||2000 GA19|| align=right|16,8|| align=right|2,442|| align=right|0,140|| align=right|1,13|| align=right|3,815||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86720)||2000 GC19|| align=right|16,6|| align=right|2,332|| align=right|0,169|| align=right|3,26|| align=right|3,562||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86721)||2000 GJ28|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,184|| align=right|2,43|| align=right|3,736||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86722)||2000 GY28|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,117|| align=right|0,30|| align=right|3,476||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86723)||2000 GG30|| align=right|17,0|| align=right|2,438|| align=right|0,193|| align=right|1,51|| align=right|3,806||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86724)||2000 GY30|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,143|| align=right|1,54|| align=right|3,695||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86725)||2000 GG32|| align=right|16,4|| align=right|2,804|| align=right|0,086|| align=right|0,60|| align=right|4,694||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86726)||2000 GN34|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,140|| align=right|5,31|| align=right|3,365||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86727)||2000 GW34|| align=right|16,6|| align=right|2,300|| align=right|0,119|| align=right|2,48|| align=right|3,486||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86728)||2000 GV35|| align=right|15,2|| align=right|2,230|| align=right|0,143|| align=right|4,38|| align=right|3,329||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86729)||2000 GX36|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,175|| align=right|2,77|| align=right|3,794||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86730)||2000 GY37|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,305|| align=right|7,21|| align=right|3,421||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86731)||2000 GV38|| align=right|15,8|| align=right|2,447|| align=right|0,165|| align=right|2,40|| align=right|3,827||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86732)||2000 GK39|| align=right|16,7|| align=right|2,426|| align=right|0,115|| align=right|2,03|| align=right|3,778||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86733)||2000 GS41|| align=right|16,3|| align=right|2,424|| align=right|0,095|| align=right|0,73|| align=right|3,774||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86734)||2000 GT42|| align=right|17,0|| align=right|2,326|| align=right|0,150|| align=right|1,15|| align=right|3,547||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86735)||2000 GF43|| align=right|16,6|| align=right|2,443|| align=right|0,178|| align=right|1,15|| align=right|3,818||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86736)||2000 GE45|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,179|| align=right|3,27|| align=right|3,786||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86737)||2000 GV46|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,193|| align=right|1,82|| align=right|3,711||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86738)||2000 GB51|| align=right|16,2|| align=right|2,240|| align=right|0,155|| align=right|3,71|| align=right|3,351||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86739)||2000 GC51|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,081|| align=right|4,80|| align=right|3,374||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86740)||2000 GM51|| align=right|16,6|| align=right|2,455|| align=right|0,139|| align=right|2,79|| align=right|3,846||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86741)||2000 GW52|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,079|| align=right|4,30|| align=right|3,549||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86742)||2000 GR53|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,189|| align=right|1,61|| align=right|3,734||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86743)||2000 GS56|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,150|| align=right|3,23|| align=right|3,582||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86744)||2000 GE57|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,132|| align=right|5,33|| align=right|3,798||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86745)||2000 GJ57|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,216|| align=right|5,10|| align=right|3,456||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86746)||2000 GW57|| align=right|16,9|| align=right|2,446|| align=right|0,162|| align=right|1,30|| align=right|3,824||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86747)||2000 GZ57|| align=right|15,7|| align=right|2,440|| align=right|0,208|| align=right|1,91|| align=right|3,812||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86748)||2000 GP58|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,192|| align=right|1,39|| align=right|3,749||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86749)||2000 GF60|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,148|| align=right|6,73|| align=right|3,456||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86750)||2000 GS63|| align=right|17,3|| align=right|2,333|| align=right|0,188|| align=right|3,80|| align=right|3,564||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov